Лафайетт «Фэт» Левер (; родился 18 августа 1960, Пайн-Блафф, штат Арканзас) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете штата Аризона, в 1982 году был выбран на драфте НБА под 11-м номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». Позже выступал за команды «Денвер Наггетс» и «Даллас Маверикс». Всего в НБА провёл 11 сезонов. Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1988, 1990). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1987), а также один раз — во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1988). Всего за карьеру в НБА сыграл 752 игры, в которых набрал 10 433 очков (в среднем 13,9 за игру), сделал 4523 подбора, 4696 передач, 1666 перехватов и 209 блокшотов.

В 1979 году Левер стал в составе сборной США победителем чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 19 лет в Салвадоре.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Даллас Маверикс»